Dalis ist der Familienname folgender Personen:

 Fabrice Dalis (* 1967), französischer Opernsänger
 Irene Dalis (1925–2014), US-amerikanische Opernsängerin
 Sebastian Acol Dalis (1925–2004), philippinischer katholischer Bischof